Vernace ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Vernace (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Vernace (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler